Keogh, nom de famille d'origine irlandaise, peut faire référence à :

 Aifric Keogh (né en 1992), une rameuse médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2020 ;
 Andy Keogh (né en 1986), un footballeur irlandais ;
 Damian Keogh (né en 1962), un joueur australien de basket-ball.
  (1907-1989), un homme politique New yorkais. 
 Francis Keogh Gleason (1906-1982), un chef décorateur américain ;
 James (né en 1987), auteur-compositeur-interprète australien connu sous le nom de scène de Vance Joy ;
 John Keogh (né en 1963), un acteur britannique ; 
 Michael Keogh (1891 -1964), un soldat ;
  (1840-1876), un soldat irlandais ; 
 Richard Keogh (né en 1986), un footballeur irlandais ;
 Shay Keogh (1934-2020), un footballeur ;
 Stephen Keogh (né en 1982), un joueur de rugby à XV ;
 , née Roosevelt, romancière ;
 Tom Keogh (1922-1980), illustrateur de mode ;
  (1817-1878), juge et homme politique irlandais ;

Lieux 
 Fort Keogh, un ancien poste militaire de la United States Army, établi en 1876 ;